Ngajum kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngajum, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Ngajum, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar